Retzin steht für:
 Retzin (Groß Pankow), Ortschaft in der Gemeinde Groß Pankow im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Retzin (Ramin), Ortsteil der Gemeinde Ramin im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Retzin, ehemals im Kreis Belgard, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Rzecino